adige vagy cserkesz nyelv
 adige (ejtsd: adige): kaukázusi népcsoport
 Adigeföld: a kaukázusi adige nép lakhelye
 adige vagy cserkesz ábécé

 Adige (ejtsd: adidzse): folyó Észak-Olaszországban (német neve Etsch);
 Alto Adige: az 1919-ben Ausztriától elcsatolt Dél-Tirol olasz neve (ma Bolzano autonóm megye Olaszországban).